Мурат — турецьке чоловіче ім'я

 Мурат — річка в Туреччині, ліва твірна Євфрату
 Мурат — село, Семейська міська адміністрація, Східноказахстанська область, Казахстан